Schaffner kan som auktorsförkortning betyda:

 John Henry Schaffner
 Johann Wilhelm Schaffner

Robotskapade auktorsförkortningar